Зарека — топоним.

Россия 
 Зарека — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Зарека — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Зарека — бывшее село Мечетлинского района Республики Башкортостан.
 Зарека — район города Петрозаводска.
 Зарека — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Зарека — историческая местность в посёлке Верх-Нейвинском Свердловской области.
 Зарека — район города Верхняя Салда Свердловской области.

Украина 
 Зарека — село в Волынской области.
 Зарека — село в Сокальском районе Львовской области.